Шольское сельское поселение — муниципальное образование в Белозерском районе Вологодской области России.
Административный центр — село Зубово.

География 
Сельское поселение расположено на севере района. Граничит:
 на юге с Артюшинским сельским поселением Белозерского района,
 на востоке с Киснемским сельским поселением Вашкинского района (граница проходит по реке Ковжа),
 на севере с Анненским, Алмозерским и Анхимовским сельскими поселениями Вытегорского района,
 на западе с Веппским национальным сельским поселением Бабаевского района,
 на юго-востоке выходит на Белое озеро.

Основные реки на территории сельского поселения — Шола с притоком Анбуй, Мегра с притоками Тойца, Вашпонка.

Озёра: Костозеро и другие.

На землях Зубовского лесничества располагается особо охраняемая природная территория — ландшафтный комплексный заказник «Городской лес» общей площадью 4878 га. Создан он в 1991 году для охраны 80-90 летних сосняков.
Вся местность окружена в основном сосновыми борами.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Шольского сельского поселения существовали:
 Городищенский сельсовет (центр — посёлок Мегринский, всего 10 населённых пунктов),
 Сотозерский сельсовет (центр — деревня Кузнецово, всего 9 населённых пунктов),
 Шольский сельсовет (центр — село Зубово, всего 20 населённых пунктов).

17 марта 2000 года Сотозерский сельсовет был упразднён, а все его населённые пункты включены в Шольский сельсовет.

1 января 2006 года в составе Белозерского района был образован ряд муниципальных образований, среди которых были:
 Шольское сельское поселение (с центром в селе Зубово), в которое вошёл Шольский сельсовет (ОКАТО 19 210 860),
 Городищенское сельское поселение (с центром в посёлке Мегринский), в которое вошёл Городищенский сельсовет (ОКАТО 19 210 828).

В апреле 2009 года упразднённое Городищенское сельское поселение было включено в Шольское сельское поселение с центром в селе Зубово.

Население 

По оценке Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области население Шольского сельского поселения на 1 января 2010 года составляло 2344 человека, по итогам переписи 2010 года — 1760 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 37 населённых пунктов, в том числе
32 деревни,
1 местечко,
3 посёлка,
1 село.

 Упразднённые населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 Путеводитель «Речные круизы»
 «Белозерье» № 3 краеведческий альманах

Муниципальные образования Белозерского района Вологодской области
Сельские поселения Вологодской области